Шишкина — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Шишкинское.

География 
Село находится на берегу реки Ашлык. Автобусное сообщение.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Школа

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района